Mark Jones puede hacer referencia a:
Mark Anthony Jones, baloncestista estadounidense nacido en 1961.
Mark Jones, baloncestista estadounidense nacido en 1975.